Schloss Friedrichstein ist der Name von
 Schloss Friedrichstein (Bad Wildungen), Hessen
 Schloss Friedrichstein (Neuwied), Rheinland-Pfalz
 Schloss Friedrichstein (Ostpreußen), Russland

Siehe auch:
Burg Friedrichstein